Hans Rollwagen ist der Name folgender Personen:

* Hans Rollwagen (Politiker, 1868) (1868–1912), deutscher Verleger und Politiker (SPD), MdL Bayern
 Hans Rollwagen (Politiker, 1892) (1892–1992), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Bayreuth